Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2001 прошёл в городе Лозанна (Швейцария) с 31 марта по 8 апреля 2001 года. Турнир прошёл в 43-й раз. Швейцария приняла мужской чемпионат мира в 6-й раз. В Лозанне турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 6:3. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Канады со счётом 10:9.

Одновременно с мужским в Лозанне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швейцарии (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Рэнди Фёрби), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2000 года (кроме сборной Швейцарии), сборная США (вместе с Канадой представляющие Северную Америку), а также сборная Новой Зеландии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2000).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Спенсер Мюнье (сборная Франции).

Примечания 

2001
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2001 году
2001 год в кёрлинге
Март 2001 года
Апрель 2001 года
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Чемпионаты мира в Швейцарии